Список депутатов Верховного Совета Узбекской ССР XII созыва, избранных на парламентских выборах 1990 года.

Депутаты сгруппированны по местонахождению избирательных округов, в которых они баллотировались.

Темно-розовым выделены (на момент избрания) члены КПСС, светло-розовым — кандидаты в члены КПСС.

Город Ташкент

Ташкентская область

Андижанская область

Бухарская область

Кашкадарьинская область

Наманганская область

Самаркандская область

Сурхандарьинская область

Сырдарьинская область

Ферганская область

Хорезмская область

Каракалпакская АССР

Примечания

Источники 
 (А—Фазылбеков)
 (Фазылов—Я)
 
 
 
 
 

Списки депутатов Узбекистана
 
Списки депутатов Верховного Совета Узбекской ССР